Perito hace referencia a varios artículos:

Especialista
 Perito o experto, especialista en una ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada cualificado para suministrar información u opinión fundada sobre un punto litigioso de su área de especialidad;
 Perito informático;
 Perito judicial, citado por un juez para dar un dictamen pericial en un proceso;
 Perito caligráfico o calígrafo público, especialista en determinar la autoría de una escritura manuscrita o mecanográfica;
 Perito en balística forense, especialista en armas portátiles;
 Perito en documentología, especialista en el estudio de todo tipo de documentos con el fin de establecer su autenticidad, incluye a las obras de arte;
 Perito en lofoscopia o papiloscopía, especialista en el estudio de las huellas dactilares, palmares y plantares;
 Especialista en una ciencia forense o criminalística.
 Perito o ingeniero técnico, término utilizado en Ingeniería Civil;

Además
 Perito (Italia), localidad en la provincia de Salerno;
 Perito Moreno 
 Nick Perito (1924-2005), compositor y arreglista estadounidense.

Enlaces externos